Tunney ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Tunney (1897–1978), US-amerikanischer Boxer

 John V. Tunney (1934–2018), US-amerikanischer Politiker (Kalifornien)
 Robin Tunney (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin